Zoltán Kovács – calciatore ungherese
 Zoltán Kovács – sollevatore ungherese
 Zoltán Kovács – pallanuotista ungherese
 Zoltán Kovács – atleta ungherese
 Zoltán Kovács – tiratore ungherese
 Zoltán Kovács – canoista ungherese
 Zoltán Kovács – hockeista su ghiaccio e dirigente sportivo ungherese
 Zoltán Kovács – pallavolista ungherese